Pergine ist der Name zweier Gemeinden in Italien:

Pergine Valdarno in der Region Toskana
Pergine Valsugana in der Region Trentino-Südtirol

sowie der gleichnamigen Burg Castel Pergine in der Region Trentino-Südtirol.